Fonte Gaia (littéralement « Fontaine de la Joie ») désigne plusieurs ensembles architecturaux de fontaine en Italie.

 La Fonte Gaia de Sienne sur le Campo.
 La Fonte Gaia de la Villa Borghèse à Rome, appelée aussi Fonte dei Satiri ou Fonte dei Conigli (voir son image sur Commons).

Fontaine en Italie